Daniel Janicot (1948-), haut fonctionnaire français.
 Hélène Janicot (1993-), grimpeuse française ;
 Françoise Janicot (1929-), artiste française ;
 Gustave Janicot (1830-1910), journaliste français ;
 Michel Janicot del Castillo (né en 1933), écrivain français ;
 Stéphanie Janicot (1967-), écrivain français.
Patronyme hispanique